Ватан (Родина) — общественно-политическая газета на татском (горско-еврейском) и русском языках, издающаяся в Дагестане. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Дагестане, а также публикует материалы по истории и культуре горских евреев.

Основана в 1928 году под названием () - «Труженик». Первым редактором стал Асаил Бинаев. Первоначально газета печаталась еврейским шрифтом. В 1929—1930 годах перешла на латинизированный алфавит, а в 1938 — на кириллицу, используемую и поныне. В середине 1938 года газета получила новое название: () - «Красная звезда». В конце 1940-х годов выпуск газеты был прекращён. Возобновлён в 1975 году. В 1991 году название газеты сменилось на «Ватан».

В 1930-е годы в газете работал горско-еврейский поэт Даниил Атнилов.

Примечания 

Газеты на горско-еврейском языке
Газеты Дагестана
Еврейские газеты